Platillo (o su plural, platillos), en esta enciclopedia, puede referirse a:

 El plato (gastronomía) (o «platillo»), una preparación culinaria concreta servida para ser consumida.
 Los platillos, un instrumento de percusión de sonido indeterminado.
 Los platillos de acompañamiento, tocados con palillos o baquetas, y que son una parte fundamental de las baterías.
 El platillo de pan, plato de pequeñas dimensiones sobre el que se deposita el pan con que se va a acompañar la comida.

Enlaces externos